— японская фамилия. Известные носители:

 Ёсикава, Ёсихиса (1936—2019) — японский стрелок.
 Ёсикава Корэтари (1616—1695) — автор учения ёсикава синто.
 Ёсикава, Мицуко (1901—1991) — японская актриса.
 Ёсикава, Мотохидэ (род. 1951) — японский дипломат.
 Ёсикава, Такэо (1914—1993) — японский разведчик.
 Ёсикава, Хироси (род. 1951) — японский экономист
 Ёсикава, Эйдзи (1892—1962) — японский писатель.

См. также 
 Йосикава — город в Японии.